Hauptsender steht für

 Grundnetzsender in der Funktechnik
 Vollprogramme im Fernsehen